Die Gesellschaft zur Beteiligungsverwaltung mbH & Co. KG (Kurzbezeichnung: GZBV mbH & Co. KG)  hält und verwaltet den Aktienanteil der Airbus SE. Die Gesellschaften und Anstalten der Länder haben ihre Anteile in die Galintis GmbH & Co. KG eingebracht, die wiederum gemeinsam mit der KfW an der GZBV die Anteile hält. Die persönliche Haftung für die Kommanditgesellschaften übernimmt die Gesellschaft zur Beteiligungsverwaltung GZBV Verwaltungs-GmbH, deren alleiniger Gesellschafter die KfW ist. Alle drei Gesellschaften haben ihren Sitz in Frankfurt am Main und wurden im Dezember 2012 gegründet.

Struktur

Weblinks 
 Current capital structure

Einzelnachweise 

Unternehmen (Frankfurt am Main)
Beteiligungsgesellschaft
Gegründet 2012